Filip Maria Burbon-Parmeński (22 maja 1783 w Parmie, zm. 2 lipca 1786 tamże) – książę Burbon-Parmeński. Syn Ferdynanda I Parmeńskiego, księcia Parmy i Marii Amalii Habsburg, arcyksiężniczki austriackiej, księżnej Parmy.

Burbon-Parmeński miał sześcioro rodzeństwa. Zmarł w dzieciństwie, w wieku trzech lat na skutek choroby.

Genealogia

Przypisy 

Burbonowie parmeńscy
Urodzeni w 1783
Zmarli w 1786
Ludzie urodzeni w Parmie